Segunda-feira - em inglês, Monday
Ou ainda:
Anthony Monday - um dramaturgo inglês
Rio Monday

Desambiguação